Přezdívku Lamá má více nositelů:
 Lamá (angolský fotbalista) (* 1981) – angolský fotbalista
 Lamá (mosambický fotbalista) (* 1985) – mosambický fotbalista